Васю́та — украинская фамилия.

Известные носители:
 Васюта, Александр Иванович — полковник, командир дивизии ПВО.
 Васюта, Михаил Адамович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Васюта, Олег Иванович (род. 1950) — советский и российский офицер-подводник, Герой Российской Федерации.
 Васюта, Прасковья Варфоломеевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.